Kinyoun steht für:
Joseph J. Kinyoun (1860–1919), amerikanischer Mediziner
Kinyoun-Färbung